Saint-Maurice  es una comuna francesa, situada en el departamento del Valle del Marne, de la región de Isla de Francia.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Saint Maurice